Nederlandse personen
 Klaas Aantjes (1894-1951), burgemeester (ARP) en zijn zonen:
 Jan Aantjes (1920-2015), burgemeester (ARP)
 Wim Aantjes (1923-2015), politicus (Tweede Kamerfractievoorzitter ARP en CDA)
 Johan Aantjes (1958), waterpolospeler en bondscoach